San Martín de Pusa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Martín de Pusa (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 San Martín de Pusa (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar